Au Mexique, la « Vengeance de Moctezuma » est une expression populaire qui fait aujourd'hui référence à la tourista (ou diarrhée du voyageur) lorsqu'elle atteint des touristes visitant ce pays.

Cette maladie est généralement due à un contact avec des bactéries, des virus ou des parasites pour lesquels le système immunitaire des touristes a été peu exposé auparavant.

Origine du nom 
L'expression fait référence au roi Moctezuma II qui selon la légende partageait des banquets avec les conquistadores espagnols.  

Bien qu'il ne fut pas très à leur goût, le maïs était exempt de taxes imposées par le gouvernement espagnol et l'Église, il était donc plus économique et devint  la nourriture idéale pour les personnes aux ressources limitées. Cependant, lorsque les Espagnols essayèrent de le transformer, ils le traitèrent comme s'il s'agissait de blé, abandonnant le processus de nixtamalisation utilisé par les indigènes mésoaméricains. Sans nixtamalisation, le maïs ne libère pas de niacine (ou vitamine B3), élément essentiel à l'alimentation humaine.

Notes et références 

Maladie infectieuse
Maladie de l'appareil digestif
Tourisme au Mexique